12. Streichquartett steht für
12. Streichquartett (Beethoven)	
12. Streichquartett (Dvořák)